Tikkoun est une série française de Xavier Giannoli, adaptée du livre D’argent et de sang (2018) de Fabrice Arfi, journaliste à Médiapart.

Synopsis 
Belleville, Samy et Marco, petits escrocs rencontrent Arnaud Mimran, un fils à papa, en échec scolaire, pour organiser une Fraude à la TVA sur les quotas de carbone.

Distribution 
 Vincent Lindon : Claude
 Ramzy Bedia : Marco
 Niels Schneider : Arnaud
 Ted Etienne : David

Production 

Le rôle d'Arnaud devait être interprété par Gaspard Ulliel qui meurt accidentellement avant le tournage.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Les Rois de l'arnaque

Liens externes 
 
 
 

Série télévisée française des années 2020